C5 puede referirse a:

 La nota C (Do) en el grado 5.
 C5, un tamaño de papel definido por la ISO 216 que equivale a 162×229 mm.
 Citroën C5 , un coche de 2001.
 C-5, un submarino español de 1930.
 Lockheed C-5 Galaxy, un avión de transporte militar de 1968.
 Línea C-5 (Cercanías Madrid).
 Cierva C.5, un autogiro de 1922.
 Línea C-5 (Cercanías Valencia).
 Perugia C5, un equipo de fútbol sala de Perugia.
 Reggio C5, un equipo de fútbol sala de Reggio.
 Sinclair C5, un vehículo eléctrico.
 ARA Nueve de Julio (C-5), un buque de la armada argentina.